Il singolare del torneo di tennis Genoa WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-7 6-4 6-4 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (semifinali)

 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Christopher Mottram (semifinali)
 Bill Scanlon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa WCT 1982